Hawaii 5-0 steht für:

 Hawaii Fünf-Null, eine amerikanische Krimiserie von 1968
 Hawaii Five-0, ein Remake dieser Serie von 2010